Ratisbonne ist
 der französische Name von Regensburg

Ratisbonne ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse Ratisbonne (1814–1884), französischer Priester, Jesuit und Ordensgründer
 Louis Ratisbonne (1827–1900), französischer Schriftsteller und Übersetzer
 Théodore Ratisbonne (1802–1884), französischer Priester und Ordensgründer